Az Úrvalsdeild 1939-es szezonja volt a bajnokság huszonnyolcadik kiírása. A bajnokságban négy csapat vett részt, a győztes a Fram lett. Ez volt a klub tizenegyedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1939
Izland 1